Yamburg, auch Jamburg (russisch Ямбург):
 die Erdgassiedlung Jamburg in Sibirien
 früherer Name von Kingissepp, eine Stadt in der Oblast Leningrad in Russland